Stawy w Polsce:
 Księży Staw – staw w woj. lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie
 Księży Staw – staw w woj. łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Grabice
 Księży Staw – staw w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Księży Staw – staw w woj. mazowieckim, w Warszawie

Przypisy